Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (terzo turno)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Virginia Ruzici (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (quarti di finale)
 Chris Evert-Lloyd /  Billie Jean King (terzo turno)

 Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (quarti di finale) 
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (terzo turno) 
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Alycia Moulton (terzo turno) 
 Beverly Mould /  Elizabeth Sayers (primo turno) 
 Catherine Tanvier /  Andrea Temesvári (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1983